Футбольний клуб Смедерево 1924 або просто Смедерево () — професійний сербський футбольний клуб з міста Смедереве.

Досягнення 
  Кубок Сербії і Чорногорії
  Володар (1): 2002/03

  Друга ліга чемпіонату Югославії з футболу (Група «Захід»)
  Чемпіон (1): 1996/97

Виступи в єврокубках

Відомі гравці 
Нижче перераховані відомі гравці, які представляли клуб в національних та міжнародних змаганнях з моменту його заснування в 1924 році, щоб з'явитися в розділі нижче, гравець повинен або зіграти принаймні 100 матчів за клуб, або провести принаймні 50 матчів чемпіонату у складі клубу і принаймні зіграти 1 матч у складі національної збірної, або, зіграти принаймні 5 матчів за свою національну збірну.

Відомі тренери

Примітки

Джерела 
 Сторінка клубу в соціальній мережі Facebook
 Профіль клубу на сайті soccerway.com
 Профіль клубу на сайті transfermarkt.com
 Профіль клубу на сайті futaa.com
 Профіль клубу на сайті www.uefa.com 
 Профіль клубу на сайті www.srbijasport.net 

Футбольні клуби Сербії
Футбольні клуби Югославії
Футбольні клуби, засновані 1924
Подунайський округ